

Straten 
 Langestraat (Aalst), een straat in Aalst in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Langestraat (Alkmaar), een straat in het centrum van Alkmaar in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Langestraat (Amersfoort), een straat in het centrum van Amersfoort
 Langestraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Langestraat (Brugge), een straat in Brugge in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Langestraat (Enschede), een straat in Enschede in de Nederlandse provincie Overijssel
 Langestraat (Ledeberg), een straat in Ledeberg, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, België
 Langestraat (Oostende), een straat in Oostende in de Belgische provincie West-Vlaanderen

Persoon 
 Willy Langestraat (1914 - 1995), onder andere muzikant met vele pseudoniemen, waaronder The Willy Langstraat Quartet

Zie ook 
 Langstraat (doorverwijspagina)